Olaszország
Laino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Laino Borgo, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Laino Castello, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében